Oreohelix haydeni är en snäckart som först beskrevs av William More Gabb 1869.  Oreohelix haydeni ingår i släktet Oreohelix och familjen Oreohelicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
haydeni